

Pessoas 
 Rhea Perlman
 Caroline Rhea

Mitologia 
 Reia — titânide da mitologia grega
 Reia Sílvia — na mitologia romana, a mãe de Rómulo e Remo

Outros 
 Reia (satélite) — o segundo maior satélite natural (lua) de Saturno
 Rhea (biologia) — género zoológico de aves de grande porte nativas da América do Sul

 577 Rhea — um asteroide

Desambiguação